«Playing with Fire» (en inglés: jugando con fuego) puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Playing with Fire (1989), álbum de Aria.
 Playing with Fire (1989), álbum de Spacemen 3.
 Playing with Fire (2006), álbum de Kevin Federline.

Canciones 
 «Playing with Fire» (2010), canción de N-Dubz.
 «Playing with Fire» (2010), canción de Paula Seling y Ovi -ESC'10-.

Cine  
 Playing with Fire (película de 1916), película muda.
 Playing with Fire (película de 1921), película escrita por Doris Schroeder.
 Playing with Fire (película de 1975), película protagonizada por Vernon Dobtcheff.
 Playing with Fire (1985) película dirigida por Ivan Nagy.
 Playing with Fire (película de 2008), película dirigida por David DeCoteau.